Kromme-Elleboog (Oldambt), een gehucht in de Nederlandse gemeente Oldambt
Kromme Elleboog (Steenbergen), een straat in de Nederlandse stad Steenbergen